Jamo puede referirse a:

 Hangul, el alfabeto coreano;
 Ctenosaura melanosterna, un tipo de lagarto encontrado en Honduras.